Per Milhaud si può intendere:

Cognomi 
Darius Milhaud (1892 – 1974) – compositore francese
Édouard Jean-Baptiste Milhaud (1766 – 1833) – generale e politico francese
Gaston Milhaud (1858-1918) – storico della scienza e filosofo francese
Jean Milhaud (1898-1991) – ingegnere francese
Madeleine Milhaud (1902-2008) – scrittrice e attrice, moglie di Darius Milhaud

Località 
Milhaud – comune francese del Gard